Výrava (okres Hradec Králové), een gemeente in Tsjechië
 Výrava (okres Medzilaborce), een gemeente in Slowakije